

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Paxtakor: 2002, 2003
Bunyodkor: 2009, 2010, 2011, 2013

 
Paxtakor: 2002, 2003
Bunyodkor: 2010, 2012, 2013

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka